Sengelsberg ist der Name dieser Ortschaft:
 
 Sengelsberg (Pirmasens), Ortslage von Pirmasens, Rheinland-Pfalz

Sengelsberg ist der Name von Bergen und Erhebungen:
 Sengelsberg (Bad Berleburg), bei Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Sengelsberg (Böhne) (ca. ), bei Böhne, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Nordhessen
 Sengelsberg (Heyerode) (), bei Heyerode, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen
 Sengelsberg (Mandern) (), bei Mandern, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Nordhessen
 Sengelsberg (Niedenstein) (), bei Niedenstein, Landkreis Kassel, Nordhessen
 Sengelsberg (Pfalz), bei Pirmasens im Pfälzerwald, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Sängelberg